

Анонсированные и вышедшие игры

Примечания 

Mac
Игры для macOS